Disko og Disco har flere betydninger:

 Disco – en musikgenre (staves egentlig med k)
 Disko – en ø
 Diskos – noget man kaster med indenfor diskoskast
 Diskusprolaps – en ryglidelse